Mesa Verde – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Mesa Verde – park narodowy w USA, w stanie Kolorado